Шан може да се односи на:

 Шан (народ), народ у источном Мјанмару
 Шан (језик), језик народа у источном Мјанмару
 Држава Шан, држава у источном Мјанмару

 Шан (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шан (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Шан (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Шан (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Шан (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Шан (Лихтенштајн), Лихтенштајн

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шан“